Kombinacja norweska na Zimowej Uniwersjadzie 2023 odbyła się w dniach 13 - 19 stycznia 2023 w amerykańskim Lake Placid. Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach: zawodach metodą Gundersena kobiet na dystansie 5 km, zawodach metodą Gundersena mężczyzn na dystansie 10 km, zawodach ze startu masowego kobiet na dystansie 5 km, zawodach ze startu masowego mężczyzn na dystansie 10 km, sprincie drużynowym mężczyzn oraz zawodach drużyn mieszanych.

Wyniki kobiet

Gundersen HS100/5 km 
13 stycznia

Start masowy HS100/5 km 
15 stycznia

Wyniki mężczyzn

Gundersen HS100/10 km 
13 stycznia

Start masowy HS100/10 km 
15 stycznia

Sprint drużynowy HS100/4x1,5 km 
17 stycznia

Zawody mieszane

Sztafeta mieszana HS-100/2x2,5 km (19.01.2023)

Bibliografia 
 

Sezon 2022/2023 w kombinacji norweskiej
Kombinacja norweska na Zimowej Uniwersjadzie 2023
Lake Placid